(398) Адмета () — небольшой астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C. Он был открыт 28 декабря 1894 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы и назван в честь Адметы, героини древнегреческой мифологии.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Огюстом Шарлуа
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии